KVC Willebroek-Meerhof was een Belgische voetbalclub uit Willebroek. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 85 en had oranje en zwart als clubkleuren. De club speelde het grootste deel van zijn bestaan in de nationale reeksen.

Geschiedenis
De club werd in 1919 opgericht als SV Willebroek en werd lid van de UBSFA. De club startte in de regionale reeksen. Willebroek speelde in oranje-zwart. Begin jaren 30 viel de club zonder terrein en werden nieuwe gronden aan de Appeldonkstraat gevonden. Enkele jaren later bereikte Willebroek echter voor het eerst de nationale voetbalreeksen. In 1936 trad de club voor het eerst aan in de nationale bevorderingsreeksen, toen de Derde Klasse. Willebroek kon er zich de volgende jaren handhaven, met de eerste seizoen voor de Tweede Wereldoorlog zelfs meteen achtereenvolgens een tweede, derde en vierde plaats. Ook tijdens en na de oorlog eindigde de club meestal bij de beteren. In 1952 werden echter grote competitiehervormingen doorgevoerd. Het aantal clubs in de hogere reeksen werd verminderd en een nieuwe Vierde Klasse werd in het leven geroepen. Deze deed voortaan dienst als laagste nationaal niveau en werd voortaan dus Bevordering. Hoewel Willebroek vijfde was geëindigde in zijn reeks, diende de club door de inkrimping van de hogere reeksen toch een niveau te zakken. De club speelde het jaar nadien echter meteen kampioen in zijn reeks, en nam zo in 1953 weer zijn plaats in Derde Klasse in.

Willebroek bleef nog een jaar in Derde Klasse en streed er bijna elk jaar mee voor de hoogste plaatsen. In 1963 werd oud-international Bob Maertens speler-trainer. Een eerste hoogtepunt beleefde de ploeg op 29 januari 1964, toen men in de Beker van België in de achtste finale Standard Luik uitschakelde na het nemen van strafschoppen. De kwartfinale tegen KFC Herentals werd enkele weken later echter verloren. Op het eind van dat seizoen 1964/65 werd de club uiteindelijk voor de eerste maal reekswinnaar in Derde Klasse werd, en dit met een riante voorsprong van 10 punten. In 1965 promoveerde de club zo voor het eerst naar Tweede Klasse. De ploeg had het echter moeilijk op dat niveau, en na twee seizoenen eindigde men afgetekend laatste. Zo zakte men in 1967 terug naar Derde. De ploeg bleef zich weer jarenlang handhaven in deze klasse. In 1969 nam de club de koninklijke titel op in de naam en werd K. Willebroekse SV. In 1972 eindigde men echter laatste en Willebroekse zakte terug naar Vierde Klasse. De ploeg was daar echter bij de betere in hun reeks, en na twee seizoen werd dankzij een tweede plaats de terugkeer naar Derde Klasse afgedwongen. Tot begin jaren 80 bleef Willebroek daar spelen.

Vanaf de jaren 80 begon echter een moeilijker periode voor de club. In 1982 zakte men immers terug naar Vierde Klasse. De club trok weg uit het oude Henry Pickery-stadion en op zaterdag 16 juni 1984 werd De Schalk, het nieuwe stadion van de club ingehuldigd. Willebroekse bleef nog een decennium in Vierde spelen, maar in 1990 vergrootten de problemen en zakte de club voor het eerst weg uit de nationale afdelingen. Na twee jaar provinciale voetbal kon men even terugkeren naar Bevordering in 1992, maar in 1995 degradeerde men opnieuw naar Provinciale.

Op het eind van de jaren 90 begon de club weer aan een opgang. In 1997/98 won Willebroekse de titel in Eerste Provinciale en promoveerde zo terug naar de nationale Vierde Klasse. Als extraatje had de club dat seizoen ook de provinciale Beker van Antwerpen gewonnen. In 2000 ging Willebroekse een fusie aan met FC Meerhof. FC Meerhof was een jongere ploeg, die bij de KBVB was aangesloten met stamnummer 7587 en op dat moment in Derde Provinciale speelde. De fusieclub ging KVC Willebroek-Meerhof heten, en speelde met het oude stamnummer 85 van Willebroekse verder in de Vierde Klasse. De clubkleuren werden rood, wit en zwart. Na een half decennium behaalde de fusieclub daar in 2004 reekswinst, en na bijna een kwarteeuw bereikte de club opnieuw Derde Klasse. In 2005 ging ook ex-Rode Duivel en ex-Gouden Schoen Gilles De Bilde voor de club spelen.

Na een tijd keerde de club terug naar de oranje-zwarte clubkleuren. In 2010 zakte de club weer naar Vierde Klasse. Eind juli 2010 kondigde de club aan in vereffening te gaan, en besloot zich terug te trekken uit de komende competitie. Een reddingsplan kon echter op poten gezet worden, het benodigde geld kon worden bijeengebracht en het algemeen forfait werd afgewend en de club kon toch van start gaan in de competitie. Op 30 maart 2011 besliste de club echter om in vrijwillige vereffening te gaan. In Willebroek werd een nieuwe club werd opgericht, Willebroekse Sportvereniging, die zich aansloot bij de KBVB met stamnummer 9574, en in Vierde Provinciale van start ging.

Resultaten

Externe links
 Website van de club
 Foto-website van de club

Willebroek
Sport in Willebroek
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)